Barbora Krejčíková a învins-o în finală pe Anett Kontaveit cu 6–2, 6–3 câștigând titlul la simplu la Tallinn Open 2022.

Aceasta a fost prima ediție a evenimentului.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Legături externe
Qualifying draw
Main draw

2022
WTA Tour 2022